Benjamin Petrik – ex giocatore austriaco di hockey su ghiaccio, attaccante
 Helmut Petrik – ex giocatore austriaco di hockey su ghiaccio, attaccante
 Katalin Petrik – ex cestista ungherese
 Lajos Petrik – chimico, ceramista e docente ungherese
 Larisa Petrik – ex ginnasta sovietica naturalizzata russa